Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2003 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 8 по 9 февраля на стадионе «Руддаленс Идроттсплатс» в Гётеборге (Швеция).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 2003 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью